Вальдемар Ерфурт (1879-1971) — німецький офіцер, доктор філософії, генерал піхоти вермахту.
 Гуго Ерфурт (1874—1948) — німецький фотохудожник.

 Ерфурт — місто в центрально-східній частині Німеччини (на теренах колишньої НДР), столиця землі Тюрингія.
 Ерфурт — адміністративно-територіальна одиниця Східної Німеччини у 1952—1990 роках.
 Ерфурт — адміністративно-територіальна одиниця Пруссії у 1816—1944 роках.
 Ерфурт-Веймар — аеропорт.

 Erfurt (F 262) — корвет ВМС ФРН.